Pickwicksyndrom (engelska Obesity hypoventilation syndrome eller Pickwickian syndrome) är en syndrom vars kännetecken är  fetma, extrem sömnighet, hjärtsvikt, nedsatt andning och ökat antal röda blodkroppar. Viktminskning och kirurgiskt ingrepp i svalget kan förbättra tillståndet. 

Syndromet klassificerades 1956 av C.S. Burwell och är alltså inte som så många andra syndrom uppkallat efter personen som upptäckte det utan efter en tidningsföljetong av Charles Dickens. I boken Pickwickklubben (engelska The Pickwick Papers) är en av figurerna en kraftigt överviktig betjänt som heter Joe och som har typiska symptom för sjukdomen.

Källor

Medicinska symtom från respirationssystemet
Sömnstörningar
Syndrom
Fetma